Auerswalde ist eine deutsche Ortsbezeichnung:
 Auerswalde, Ortsteil von Lichtenau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen, Deutschland
 Auerswalde, Kreis Heiligenbeil, Ostpreußen, seit 1946: Krasnodonskoje im Rajon Bagragionowsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Auerswalde, bis 1938 Neu Suchoroß, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Nowy Suchoros im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Auerswalde, Kreis Rosenberg, Westpreußen, ab 1945: Fałkowo, untergegangener Ort im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Siehe auch: Auerswald